Иня — топоним:

Реки 
 Иня — река в Кемеровской и Новосибирской областях России, приток Оби.
 Иня — река в Новосибирской области и Алтайском крае России.
 Иня — река в Хабаровском крае России, впадает в Охотское море.
 Иня — река в Алтайском крае России, приток Чарыша.
 Иня — река в Республике Алтай России, приток Катуни.
 Иня — река в Республике Алтай России, приток Иши.

Населённые пункты 
 Иня — село в Шелаболихинском районе Алтайского края России.
 Иня — село в Онгудайском районе Республики Алтай России.
 Иня — село в Охотском районе Хабаровского края России.
 Иня — деревня в Словакии, в районе Левице.

См. также 
 Большая Иня
 Малая Иня
 Новая Иня